Хихо́н ( ,  ) — прибрежный промышленный город и муниципалитет в Астурии, Испания. Порт, один из крупнейших на севере Испании. Население Хихона составляет около  жителей.

История 
Люди селились в районе Хихона с древнейших времён. Раннесредневековые тексты упоминают город под названием «Хихия (Gigia)». Это был важный провинциальный римский город. Название первоначально применялось к небольшому полуострову, в настоящее время (Cimadevilla), буквально «верхний села́», между двумя пляжами, один из которых сегодня имеет рекреационный порт. Главный порт, один из крупнейших на севере Испании, называется El Musel.

География 
Город расположен в центре Астурийского побережья, от уровня моря до высоты 513 м (Picu San Martin) и 672 м (Peña de los Cuatro Jueces), граничит на западе с Карреньо, на востоке с Вильявисиосой, а на юге с Сиеро и Льянерой.

Часть Хихона находится на полуострове Симадевилла, который отделяет пляж Сан-Лоренцо и прилегающие кварталы на востоке от пляжей Пониенте и Арбеял, доков и порта на западе. Недалеко находятся другие крупные астурийские города — Овьедо (в 28 км) и Авилес (в 26 км).

Климат 
Атлантический, тёплое лето как с солнечными, так и пасмурными днями. Зимы умеренные, дождливые и ветреные, иногда выпадает снег. Очень высокая влажность.

Население

Достопримечательности 
 Музей волынки (The Museo de la Gaita)
 Торговая пешеходная улица Коррида (Corrida)
 Дворец Ревильяхихедо (Revillagigedo) — Центр международного искусства.
 Музей Ховельяноса (de Jovellanos) — астурийского гуманиста и политика
 Музей современного искусства Бархола (Barjola)

С 1988 года проводится литфестиваль «Неделя нуара», в рамках которого также организуется Международная встреча фотожурналистов, астурийский фестиваль научной фантастики, ранее — фестиваль магии.

Города-побратимы 
  Новороссийск, Россия (1986)
 Альбукерке (анг. Albuquerque), США
 Гавана (исп. Havana), Куба
 Ньор (фр. Niort), Франция (1982)
 Пуэрто-Вальярта (исп. Puerto Vallarta), Мексика
 Смара (исп. Smara), Западная Сахара

Ссылки 
 Сайт мэрии Хихона на русском языке
 Официальный сайт Хихона
 Официальный туристический сайт Хихона
 Города Астурии

Города Астурии